Ллойд Уэббер () — английская фамилия. Известные носители:

 Ллойд Уэббер, Джулиан (род. 1951) — британский виолончелист.
 Ллойд Уэббер, Эндрю (род. 1948) — английский композитор.

См. также